Tierp (gemeente), een gemeente in Zweden
 Tierp (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente